Solon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Solon Township (Kent County, Michigan)
 Solon Township (Leelanau County, Michigan)
 Solon Township (North Dakota)